Plaats in Indonesië
 Ngargomulyo (Dukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngargomulyo (Lasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java